

Personas
San Teodoro puede referirse a:
 San Teodoro, uno de los múltiples santos que llevan este nombre griego.

Lugares
 San Teodoro (Cerdeña), municipio situado en el territorio de la Provincia de Sácer, en Cerdeña, (Italia).
 San Teodoro (Mindoro Oriental), municipio filipino de cuarta categoría perteneciente a la provincia isleña de Mindoro Oriental en Mimaropa.
 San Teodoro (Sicilia),  localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia.

Otros
 San Teodoro (título cardenalicio), una de las 7 diaconías originales.